Натуральне число 530
 530 рік до нашої ери
 530 рік нашої ери